Kavin (tamil. கவின்) ist ein männlicher Vorname.
Es ist auch einer von den vielen Namen des tamilischen Gottes Murugan.

Der Begriff Kavin wird auch im Sangam Literatur, speziell im Ainkurunuru erwähnt (கவின்பெறு சுடர்நுதல் - ஐங்குறு 94).

Herkunft und Bedeutung 
Kavin ist ein tamilischer Vorname und bedeutet: schön, gutaussehend, stattlich

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Tamilischer Personenname